Laurentiuskloster (Lorenzkloster) ist der Name folgender Klöster unter dem Patrozinium des hl. Laurentius von Rom:

 Kloster St. Laurentius, siehe Kloster Hillersleben 
 Zum Märtyrer St. Laurentius, ein Name der Zisterzienserinnenabtei Jüterbog
 Laurentiuskloster (Kalbe) 
 Lorenzkloster (Magdeburg)
 Lorenzkloster (Schöningen)